Froschham ist der Ortsname von

 Froschham (Aichach), Ortsteil der Stadt Aichach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Froschham (Bad Reichenhall), Ortsteil der Stadt Bad Reichenhall (im Stadtteil St. Zeno), Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Froschham (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Froschham (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Froschham (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Froschham (Otting), ehemaliger Ort im Landkreis Traunstein, Bayern